Hole (golf), een golfterm
 De Hole, een verdwenen buurtschap in de gemeente Midden-Groningen
 Hole (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Høle, een plaats in Noorwegen
 Höle, een plaats in Zweden
 Hole (band), een Amerikaanse grungeband
 Hole (2014), korte film van Martin Edralin met Sebastian Deery en Ken Harrower